Chiridopsis nigropunctata  — вид жуков щитоносок (Cassidini) из семейства листоедов.
Индия: Сатара. Тело овальной формы, уплощённое, кремового цвета. Голова сверху не видна, так как прикрыта переднеспинкой.
Растительноядная группа, питаются растениями различных видов, в том числе из семейства Вьюнковые (): Argyreia elliptica; Ipomoea aquatica, Ipomoea batatas, Ipomoea fistulosa, Ipomoea violacea, Merremia emarginata
.

Примечания 

Chiridopsis
Животные, описанные в 1999 году
Насекомые Азии
Эндемики Индии